Schwaben – endonimo in lingua tedesca per Svevia
 6209 Schwaben – asteroide della fascia principale
 Schwaben Bräu –  birrificio tedesco della Svevia